Мати́ас (, ) — европейское мужское имя. Аналогично по происхождению имени .

Фамилия 
 Матиас, Антонио Нэлсон (более известный как Зинья; род. 1976) — мексиканский футболист бразильского происхождения.
 Матиас, Джон (1944—2020) — американский бейсболист.
 Матиас, Милдред Эстер (1906—1995) — американский ботаник.
 Матиас, Сабриэль (род. 1992) — пуэрто-риканский боксёр-профессионал.
 Матиас, Юлия (род. 1973) — немецкая дзюдоистка.

Имя 
 Матиас из Нойенбурга (Matthias von Neuenburg; 1295—1364) — средневековый немецкий хронист из города Страсбурга.
 Матиас фон Ягов (Matthias von Jagow, 1490—1544) — основатель евангелической церкви в Бранденбургской марке.
 Матиас Грейтер (Matthias Greitter; ок. 1494—1550) — немецкий композитор и кантор.
 Матиас Мениус (Matias Menius; 1544—1601) — немецкий математик и астроном, профессор математики.
 Матиас Галлас (Matthias di Gallasso), граф де Кампо (1584—1647) — фельдмаршал имперских войск, участник Тридцатилетней войны.
 Матиас Руст (Mathias Rust; род. 1968) — немецкий пилот-любитель, совершивший в 1987 году нелегальный перелёт из Гамбурга в Москву.

Персонажи 
 Матиас Шандор — заглавный герой романа Ж. Верна.

Муниципалитеты 
 Матиас-Ромеро — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Оахака.

Бразилия
 Матиас-Олимпиу
 Матиас-Кардозу
 Матиас-Лобату
 Матиас-Барбоза

См. также 
 
 

Мужские имена